Vicente de Carvalho - jornalista e poeta
Ou ainda:
 Vicente de Carvalho (Guarujá)
 Vicente de Carvalho (Rio de Janeiro)

Desambiguação